Teodor Tăutu se poate referi la:
 Teodor V. Tăutu (1828-1902) - om politic român, care a îndeplinit funcția de primar al municipiului Iași în perioadele 5 decembrie 1866 - 26 iunie 1868 și 25 mai - 25 octombrie 1870.
 Teodor Tăutu (1868-1937) - fiul lui Teodor V. Tăutu, general român, erou al Primului Război Mondial